"Verna" pode ser:
 Ramponio Verna, comuna italiana da Lombardia
 Chiusi della Verna, comuna italiana da Toscana
 Piana di Monte Verna, comuna italiana da Campânia
 Hyundai Verna, automóvel

Desambiguações de topônimos